10. Panzer-Division – Wehrmacht
 10. Panzer-Division – Bundeswehr